Il doppio del Gastein Ladies 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Lucie Hradecká e Renata Voráčová erano le detentrici del titolo, ma  la Voráčová non ha partecipato quest'anno.
Solo la Hradecká ha partecipato facendo coppia con Andrea Hlaváčková e ha vinto in finale 6–3, 6–3,  Sesil Karatančeva e Nataša Zorić.

Teste di serie

  Iveta Benešová /  Janette Husárová (quarti)
  Marija Korytceva /  Galina Voskoboeva (ritirate)

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká  (campionesse)
  Timea Bacsinszky /  Alizé Cornet (ritiro per infortunio alla Cornet)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Gastein Ladies 2008